Bartrop ist der Familienname folgender Personen: 

 Paul R. Bartrop (* 1955), australischer Historiker und Autor
 Wilf Bartrop (1887–1918), englischer Fußballspieler